Himmelbauer ist der Name folgender Personen:

 Alfred Himmelbauer (1884–1943), Geologieprofessor an der Hochschule für Bodenkultur und an der Universität Wien
 Christian Himmelbauer (* 1972), österreichischer Regisseur
 Eva-Maria Himmelbauer (* 1986), österreichische Nationalratsabgeordnete (ÖVP)
 Jürgen Himmelbauer (1958–2013), österreichischer Politiker (Grüne)
 Robert Himmelbauer (* ca. 1950), österreichischer Kunstmaler
 Wenzel Himmelbauer (1743–1793), österreichischer Cellist
 Wolfgang Himmelbauer (1886–1937), österreichischer Botaniker

Siehe auch:

 Himmelbaur